Каракичи — киргизский топоним. Может означать:

  — река (бассейн Нарына).
  — ручей, впадающий в озеро Сонкёль.
  — перевал.
 Каракичи — село.